Блок — фамилия немецкого, датского и шведского (от средневерхненемецкого Bloc(h) и средненижненемецкого Block — блок, колода, грубый материал или человек), а также еврейского происхождения (от польск. Włoch — выходец из романских земель, см. также Блох).

Известные носители:
 Блок — русский дворянский род.
 Блок, Абрахам ван ден (1572—1628) — архитектор и скульптор эпохи ренессанса вольного города Данцига.
 Блок, Агнес (1629—1704) — нидерландская меннонитка, коллекционер и садовод.
 Блок, Адриен (ок. 1567 1627) — голландский торговец, мореплаватель и капер.
 
 Блок, Александра Андреевна (Кублицкая-Пиоттух, урождённая Бекетова; 1860—1923) — русская переводчица и литератор; мать поэта А. А. Блока.
  (1774—1847) — немецкий агроном.
 Блок, Альфред (1877—?) — французский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр 1900 года.
 Блок, Боб (1921—2011) — британский писатель и сценарист.
 Блок, Владимир Михайлович (1932—1996) — советский, русский музыковед и композитор, кандидат искусствоведения.
 Блок, Георгий Петрович (1888—1962) — советский писатель, переводчик и редактор.
 Блок, Гер (1939—2016) — голландский футбольный тренер.
 Блок, Густав (1848—1923) — французский историк, отец историка Марка Блока.
 Блок, Давид Семёнович (1888—1948) — композитор, звукорежиссёр, дирижёр.
 Блок, Дебора (род. 1963) — бразильская актриса.
 Блок, Джон
  (1929—1994) — голландский пилот и предприниматель, основатель компаний Martinair, Transavia и Air Holland.
 Блок, Джон (род. 1935) — американский политик.
 Блок, Жан-Ришар (1884—1947) — французский писатель, драматург, литературный критик, общественный и театральный деятель.
 
 Блок, Исаак ван ден (1575—1626) — художник эпохи ренессанса вольного города Данцига.
 Блок, Йоханнес (1894—1945) — немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн.
 Блок, Камиль (1865—1949) — французский историк.
 Блок, Кен (1967—2023) — автогонщик и шоумен, один из основателей и генеральный директор компании DC Shoes.
 Блок, Константин Александрович (1833—1897) — командир лейб-гвардии Конного полка, почётный опекун, генерал-лейтенант.
 Блок, Леонид Кононович (1936—2016) — российский пианист, заслуженный артист России, профессор.
 Блок, Лоренс (род. 1938) — американский писатель, работающий в жанре детектива.
 Блок, Любовь Дмитриевна (урожд. Менделеева; 1881—1939) — актриса, историк и теоретик балета, жена поэта Александра Блока.
 Блок, Марк (1886—1944) — французский историк-медиевист, сын историка Густава Блока.
 Блок, Мишель (1937—2003) — американский пианист бельгийского происхождения.
  (1818—1901) — французский статистик и экономист немецкого происхождения.
 Блок, Наталья Игоревна (род. 1980) — украинский драматург, художник-концептуалист.
  (род. 1942) — американский философ.
 Блок, Павел Павлович (род. 1924)  — советский и российский художник-живописец
  (1855—1929) — голландский историк.
 Блок, Пьер (известен под псевдонимом Пьер Абраам; 1892—1974) — французский писатель, литературовед и журналист, общественный деятель.
 Блок, Рори (род. 1949) — американская блюзовая певица и гитаристка; представительница акустического кантри-блюза.
  (род. 1972) — американская актриса и певица.
 Блок, Стюарт (род. 1980) — американский музыкант, вокалист группы Iced Earth (с 2011) и экс-вокалист Into Eternity.
 Блок, Уолтер (род. 1941) — американский экономист, представитель австрийской школы.
 Блок, Фридрих В. (род. 1960) — немецкий экспериментальный поэт, куратор.
 Блок, Юлиус (; 1858—1934) — предприниматель и филофонист немецкого происхождения, пионер российской звукозаписи.

Двойная фамилия 
 Блок-Миримская, Ольга Ивановна (род. 1954) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
 Пинтусевич-Блок, Жанна Юрьевна (род. 1972) — украинская легкоатлетка.
 Тиме-Блок, Марина Георгиевна (1913—1999) — советская художница, живописец, график и педагог. См. также 
 

 Примечания